Голдсмит, Го́улдсмит (Goldsmith) — традиционная английская фамилия, имеющая германские корни.

Известные носители:
 Гольдсмит, Габриэла (род. 1963) — мексиканская актриса.
 Голдсмит, Генри (1885—1915) — британский гребец.
 Голдсмит, Дебора (1808—1836) — американская художница.
 Голдсмит, Джерри (1929—2004) — американский композитор, дирижёр.
 Голдсмит, Джоэл (1957—2012) — американский композитор.
 Голдсмит, Зак (род. 1975) — британский журналист и политик.
 Голдсмит, Майрон (1918—1996) — американский архитектор.
 Голдсмит, Макс (более известен под именем Марк Лоуренс; 1909—2005) — американский характерный актёр.
 Голдсмит, Оливер (1730—1774) — ирландский прозаик, поэт и драматург.
 Голдсмит, Реймонд Уильям (1904—1988) — американский экономист.
 Голдсмит, Фрэнк (1902—1982) — один из спасшихся пассажиров «Титаника».
 Голдсмит, Эдвард (1928—2009) — англо-французский писатель-эколог, издатель.

См. также 
 Гольдсмит
 Голдсмитс

Примечания